Història
 Primer imamat ibadita de Tripolitana
 Segon imamat ibadita de Tripolitana